Annefors är namnet på ett antal svenska orter:

 Annefors, Bollnäs kommun
 Annefors, Fredriksberg
 Annefors, Sunne kommun